Albsteig steht für:

 Albsteig (Schwarzwald), Fernwanderweg im Schwarzwald
 Schwäbische-Alb-Nordrand-Weg, Fernwanderweg auf der Schwäbischen Alb